Круна може означавати више националних валута у Скандинавији:
 Данска круна
 Исландска круна
 Норвешка круна
 Шведска круна
 Фарска круна

и Централној Европи:
 Чешка круна

као и историјске валуте:
 Словачка круна
 Естонска круна
 Аустроугарска круна
 Чехословачка круна
 Круна Протектората Бохемија и Моравска
 Мађарска круна
 Југословенска круна